Mugardos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mugardos (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Mugardos (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar